El término SAI puede hacer referencia a:

SAI puede referirse a:
 Sistema de alimentación ininterrumpida, un dispositivo eléctrico que proporciona energía tras un apagón;
 SAI, un programa de ilustración para Microsoft Windows desarrollado por SYSTEMAX;
 Acrónimo de Su Alteza Imperial (S.A.I.), un tratamiento protocolario de la monarquía;
 SAI, Servicio de apoyo al alumnado inmigrante de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid;
 SAI, sigla que hace referencia al puerto chileno de San Antonio, San Antonio Internacional.

Otros 
 Sai
 SaiII

Referencias